Köln/Bonn – auch Köln-Bonn geschrieben – bezeichnet:
 den Ballungsraum und die Region Köln/Bonn
 den Flughafen Köln/Bonn
 den Bahnhof Köln/Bonn Flughafen